Castrignano puede referirse a:

 Castrignano de' Greci, localidad italiana de la provincia de Lecce, región de Puglia.
 Castrignano del Capo, localidad italiana de la provincia de Lecce, región de Puglia.